Змагання з плавання на дистанції 100 метрів брасом серед жінок на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 3 серпня (попередні запливи і півфінали) і 4 серпня (фінал).

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів 3 серпня о 10:07.

Півфінали
Півфінали розпочались 3 серпня о 17:58.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Фінал відбувся 4 серпня о 19:17.

Примітки 

100 метрів брасом (жінки)